Nördsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nördsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (21,4 ha)
Nördsjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (7,25 ha)
Nördsjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (7,96 ha)
Nördsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (9,03 ha)

Se även
Nordsjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn